Всемирный день гемофилии () — международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 17 апреля. «День гемофилии» не является нерабочим днём, если, в зависимости от года, не попадает на выходной.

История 
Впервые «Всемирный день гемофилии» отмечался в 1989 году.

Инициатива проведения этого интернационального дня принадлежит сразу двум известным международным организациям: «Всемирной организации здравоохранения» и «Всемирной федерации гемофилии» (WFH). Дата 17 апреля, для проведения «Дня гемофилии», была выбрана организаторами не случайно: это своеобразная дань уважения создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнку Шнайбелю, который родился именно в этот день.

«Всемирный день гемофилии», по замыслу «Всемирной организации здравоохранения» и «Всемирной федерации гемофилии», призван привлечь внимание мировой общественности, политиков, чиновников от сферы здравоохранения и рядового медицинского персонала к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные гемофилией и повысить их осведомлённость об этом наследственном заболевании, связанным с нарушением процесса свёртывания крови.

«Всемирный день гемофилии» отмечается каждый год под новым девизом, который акцентирует внимание на той или иной проблеме связанной с гемофилией. Так в 2009 году девизом этого дня стал лозунг: «Лечим вместе» (или в другом варианте «Вместе, мы заботимся»), а в 2011 году «МДГ» проводился под девизом: «Твоя помощь нам очень нужна!». Вице-президент Всемирной федерации гемофилии по медицинским вопросам Элисон Стрит подробно описала то, что подразумевается под этими словами: «Для того, чтобы всесторонне удовлетворить потребности пациентов с гемофилией, необходимо эффективно применять междисциплинарный принцип работы с координацией усилий гематологов, ортопедов, стоматологов, физиотерапевтов, психологов, сотрудников социальной сферы».

Благодаря усилиям «Всемирной организации здравоохранения», «Всемирной федерации гемофилии», «Общества больных гемофилией», учёных и врачей, диагноз «гемофилия» перестал быть смертным приговором, но это не повод почивать на лаврах и до окончательной победы над этим заболеванием еще далеко.

Примечания

См. также 
 Всемирный день больного
 Всемирный день здоровья
 Всемирный день борьбы со СПИДом
 Международный день глухих

Ссылки 
 Всемирный день гемофилии
 «World Hemophilia Day»

17 апреля
События 17 апреля
Праздники 17 апреля
Гемофилия
Заболевания крови